Sredozemske igre 2001, uradno imenovane XIV. Sredozemske igre so se odvijale med 2. in 15. septembrom 2001 v Tunisu, Tunizija. Na igrah je sodelovalo 23 držav v 24 različnih športnih disciplinah.

Države udeleženke

  Albanija
  Alžirija
  Bosna in Hercegovina
  Hrvaška
  Ciper
  Egipt
  Francija

  Grčija
  Italija
  Libanon
  Libija
  Malta
  Monako
  Maroko

  San Marino
  Srbija in Črna gora
  Slovenija
  Španija
  Sirija
  Tunizija
  Turčija

Športi

 Atletika
 Balinanje
 Boks
 Dvigovanje uteži
 Gimnastika
 Golf
 Jadranje
 Judo
 Karate
 Košarka
 Namizni tenis
 Nogomet
 Odbojka

 Plavanje
 Rokoborba
 Rokomet
 Sabljanje
 Strelstvo
 Tenis
 Vaterpolo
 Veslanje

Pregled medalj

Zunanji viri in reference 
 Olimpijski svet Srbije 2001 - rezultati iger
Mednarodni komite 
Rezultati

2001 v športu
Sredozemske igre 2001
Športne prireditve v Tuniziji